Итальянско-французские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Италией и Францией. Протяжённость государственной границы между странами составляет 476 км.

История 
Итальянско-французские отношения начинаются ещё со времён античности, когда Римская Империя победила племена Галлов.

Франция не раз воевала на землях Италии, но как таковой Италии тогда не существовало, лишь относительно небольшие города-государства.

В войне за австрийское наследство Сардиния-Пьемонт (родина рисорджименто) сначала поддержала Францию, но позже присоединилась к Австрии в 1742 году. 8 марта 1746 года армия Сардинии-Пьемонт овладела Асти с шестью тысячами французов. Позже к армии будущей Италии присоединились около . При их участии французские войска были разбиты 16 июня при Сант-Антонио, недалеко от Пьяченцы. После этого королевство достигло Ахенского мира 1748 года.

После Великой французской революции Наполеон провёл Итальянскую кампанию. В Италии он установил протекторат и победил Австрию, присоединив некоторые территории к Французской Республике. Позже Наполеон I был разбит и прежние итальянские границы были восстановлены.

Гораздо позже, Наполеон III способствовал объединению Италии. Французы воевали бок о бок с королём Виктором Эммануилом II во время Второй итальянской войны за независимость, в результате которой было создано Королевство Италия.

В Первую мировую войну Королевство Италия оказалась на стороне Антанты.

В ходе Второй мировой войны в 1940 году Италия осуществила вторжение во Францию, завершившееся подписанием Второго компьенского перемирия.

С 1957 года обе страны являются членами Европейского союза.

До начала 20 века посольство Франции в Италии располагалось на вилле Медичи в Риме. С 20 века посольство располагается в Палаццо Фарнезе.

Общая характеристика стран

Экономические отношения 
В настоящее время Франция является вторым по величине торговым партнёром Италии, а Италия также является вторым по величине торговым партнёром Франции. В 2014 году товарооборот между странами составил 67 миллиардов евро. Около 1300 итальянских компаний расположены во Франции. В них работает примерно . Французские компании также широко представлены в Италии (1600 компаний и ).

Примечания

Ссылки 
 Посольство Италии во Франции Официальный сайт
 Посольство Франции в Италии Официальный сайт
 Итальянско-французские отношения на сайте МИД Франции
 Мигранты и протесты рассорили две страны Европы. Такого не было со времён фашистов // Лента. Ру, 9 февраля 2019